Baracchi ist der Familienname folgender Personen: 

 Attilio Baracchi (1859–1915), italienischer Archivar
 Nico Baracchi (1957–2015), Schweizer Skeleton- und Bobpilot
 Raffaella Baracchi (* 1964), italienische Schauspielerin und Model

Siehe auch:

 Trofeo Baracchi, 1941 bis 1991 Radrennen in Bergamo